1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1996./97. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice

Jug

Sjever

Povezani članci 
 1.A HRL 1996./97.
 2. HRL 1996./97.
 4. rang lige 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 98-100
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
  

1996-97
m-1B